Arora se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ramnik Arora
 C.M. Arora